jednoróg (Oreophasis derbianus) – ptak z rodziny czubaczowtych, podrodziny penelop
 jednoróg – działo
 Cech Artystów Plastyków Jednoróg